Steinunn Sigurðardóttir  kan avse:
Steinunn Sigurðardóttir (författare), född 1950, isländsk författare
Steinunn Sigurðardóttir (formgivare), född 1960, isländsk formgivare